Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1973-1974 - België
 Eerste klasse 1973-74 (basketbal België)
 Eerste klasse 1973-74 (voetbal België)